Il doppio del Family Circle Cup 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Mary Joe Fernández e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Conchita Martínez e Patricia Tarabini hanno battuto in finale 3–6, 6–4, 6–4 Lisa Raymond e Rennae Stubbs.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Larisa Neiland /  Jana Novotná (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (secondo turno)

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (semifinali) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (campionesse) 
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (finale) 
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 1998